Андабе́рд ():

 Андаберд (крепость) — крепость на горе Каравул, в ущелье реки Левчай в Кельбаджарском районе Азербайджана.
 Андаберд (монастырь) — монастырь на горе Каравул, в ущелье реки Левчай в Кельбаджарском районе Азербайджана.

См. также 
 Кнараван — бывшее поселение, располагавшееся близ этих объектов.